MXG steht für:
 Marlboro Airport (IATA-Code), Flughafen von Marlborough (Massachusetts), Massachusetts
 in der Altphilologie als Sigel für das antike Schriftwerk „Über Melissos, Xenophanes und Gorgias“

Mxg steht für:
 Mxg, Mainframe-Software

mxg steht für:
 Mbangala (Sprache) (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Angola

Abkürzung